Il doppio del Tashkent Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Kacjaryna Dzehalevič e Nastas'sja Jakimava erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Dzehalevich ha fatto coppia con Jaroslava Švedova, ma si è ritirata prima del match dei quarti di finale contro Aleksandra Panova e Magdaléna Rybáriková per l'infortunio della Shvedova.

Yakimova ha fatto coppia con Vesna Manasieva, ma ha perso nel 1º turno contro Kacjaryna Dzehalevič e Jaroslava Švedova.

Ioana Raluca Olaru e Ol'ga Savčuk hanno battuto in finale 5–7, 7–5, 10–7 Nina Bratčikova e Kathrin Wörle.

Teste di serie

  Kacjaryna Dzehalevič /  Jaroslava Švedova (quarti di finale, ritiro)
  Akgul Amanmuradova /  Ol'ga Govorcova (primo turno)

  Tat'jana Puček /  Arina Rodionova  (quarti di finale)
  Anna Lapuščenkova /  Monica Niculescu (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2008